Die Abkürzung HTT steht für:

 Hyper-Threading-Technologie, ein Markenname für Technologie, die virtuelle CPUs auf einer physischen CPU simuliert.
 Herzberger Teleskoptreffen, eine jährliche Veranstaltung für Hobbyastronomen in Brandenburg
 Hōkago Tea Time, eine japanische Band 
 HTT Automobile, kanadischer Hersteller von Sportwagen
 Hochtemperaturtrocknung, ein Trocknungsverfahren
Hyperloop Transportation Technologies, ein US-amerikanisches Unternehmen

HTT